De 29e editie van de wielerwedstrijd Ronde van Iran in de Iraanse regio Azerbeidzjan, ook de Ronde van Azerbeidzjan (Iran) genoemd vond in 2014 plaats van 17 tot en met 22 juni. De wedstrijd startte en eindigde in Tabriz. De ronde maakte deel uit van de UCI Asia Tour 2014. De koers is ten opzichte van vorige jaren gepromoveerd tot UCI-wedstrijdcategorie 2.1. De thuisrijder Ghader Mizbani wist, net als in 2013, het algemeen klassement te winnen.

De wedstrijd moet niet worden verward met de Ronde van Azerbeidzjan 2014, die in mei 2014 in het land Azerbeidzjan gereden werd.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

Eindklassementen

Klassementenverloop

UCI Europe Tour 
In deze Ronde van Azerbeidzjan zijn punten te verdienen voor de ranking in de UCI Asia Tour 2014. Enkel renners die uitkomen voor een (pro-)continentale ploeg, maken aanspraak om punten te verdienen.

2014
UCI Asia Tour 2014
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2014